

Sigle
 Sihltal Zürich Uetliberg Bahn – Ferrovia privata svizzera a scartamento normale, con sede a Zurigo.

Codici 
 SZU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ségou (Mali)